Esta desambiguação abrange vídeos ou álbuns intitulados Live in Japan ou semelhantes.

 Ao Vivo no Japão - álbum de Trazendo a Arca de 2007.
 Live in Japan (álbum de21st Century Schizoid Band)
 Live in Japan EP, um EP de Aftershock
 Live in Japan (álbum de B.B. King)
 Live in Japan (álbum de Beck, Bogert & Appice)
 Live in Japan (álbum de Chicago)
 The Cure Live In Japan
 Live in Japan (álbum de Deep Purple)
 Live in Japan (álbum de Do As Infinity), álbum de Do as Infinity
 Live in Japan: Spring Tour 1973, um álbum de Donovan
 Live in Japan (álbum de Fred Frith )
 Rockin' Every Night - Live in Japan, um álbum de Gary Moore
 Live in Japan (George Harrison), álbum de George Harrison
 Live in Japan 2004, um álbum de Incubus
 Live in Japan (álbum de John Coltrane)
 EleKtrik: Live in Japan, álbum de King Crimson
 Who's That Girl - Live in Japan, um vídeo de Madonna
 Live in Japan (álbum de Night Ranger )
 Live in Japan (álbum de Primal Scream)
 Super Live in Japan, DVD de Queen e Paul Rodgers
 We Are the Champions: Final Live in Japan, um video de Queen
 Live in Japan (DVD de Quiet Riot)
 Destroy All Monsters/Live in Japan, álbum de Raven
 Live in Japan (álbum de Rockapella)
 Live in Japan (álbum de The Runaways )
 Live in Japan (álbum de Sarah Vaughan)
 The Filthy Lucre Tour: Live in Japan, álbum do Sex Pistols
 Live in Japan 2002, um álbum de Simple Plan
 Live in Japan (Slapp Happy )
 Live in Japan (álbum de Stacie Orrico )
 The Supremes Live! In Japan, um álbum de Supremes
 Five out of Five (Live in Japan), um álbum de Talisman
 Open the Window, Close the Door - Live in Japan, um álbum de Thunder
 Live in Japan'' - é um álbum da banda The Exploited lançado em 1994.

Desambiguação